Aures steht für:

Familienname:

 Inge Aures (* 1956), eine deutsche Politikerin
 Michael Aures (1888–1982), ein deutscher Musikpädagoge und Zitherspieler

Aurès steht für:
 Aurès, ein Gebirge in Algerien und Tunesien